

Toponyme 

 Purbeck (district), Dorset, Angleterre
 Île de Purbeck, Angleterre

Autre 
 Le marbre de Purbeck, roche provenant de l'île de Purbeck.